

Persone
Rui Manuel Monteiro da Silva  – mezzofondista portoghese (n. 1977)
Rui Pedro Oliveira Silva – calciatore portoghese (n. 1996)
Rui Pedro Sá Alves da Silva – mezzofondista portoghese (n. 1981)
Rui Tiago Dantas da Silva – calciatore portoghese (n. 1994)